Дождёвки, или кроволизы (), — род слепней из подсемейства Tabaninae, насчитывающий более 500 видов. Встречаются в Евразии, Африке и Северной Америке, отсутствует в Австралии и Южной Америке.

Внешнее строение 
Небольшие мухи от 6 до 13 мм, с узким темно-серым телом. Глаза покрыты короткими волосками, с волнистыми поперечными полосками. Усики длиннее головы. Хоботок короткий. Крылья со светлым сетчатым «мраморным» рисунком, в покое скрадываются кровлеобразно. Тело личинки цилиндрическое, беловато-желтоватого цвета до 22 мм. Дыхательная трубка короткая.

Биология 
Самки нападают бесшумно и могут проявлять активность даже в пасмурную погоду в отличие от других слепней. Яйцекладка серая или светло-серая с желтоватым оттенком, одно или двухслойная, в виде полоски или двух частей, содержит около 150 яиц. Развитие яиц у некоторых видов может происходить автогенно, то есть для развития первой партии отложенных яиц не требуется кровососания. Личинки — хищники, развиваются по берегам лесных ручьев и речек, на низинных болотах, в почве переувлажнённых лесов и пойменных лугов.

Эпидемическое значение 
Слепни рода Haematopota являются переносчиками целого ряда инфекционных и паразитарных заболеваний человека и животных, в частности инфекционной анемии лошадей, болезни Вейля-Васильева, туляремии, сибирской язвы.

Некоторые виды 
Обширный род, насчитывающий более 500 видов. В приводимом ниже списке русские названия указаны по Н. Г. Олсуфьеву:

Палеонтология 
Единственный ископаемый представитель рода  найден в янтаре голоценового возраста в Танзании.

Примечания

Литература 
 

Tabaninae
Роды двукрылых